Alperin ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Alperin (1901–1988), Zeitungsherausgeber und Autor
 Jonathan L. Alperin (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker
 Michail Alperin (1956–2018), russischer Jazz-Pianist und Komponist
 Roger Alperin (1947–2019), US-amerikanischer Mathematiker
 Sharona Alperin, US-amerikanische Immobilienmaklerin